Клон (; от  — веточка) — система, сделанная по образцу другой. Это может быть аппаратное устройство, программа или даже онлайн-сервис.

Также под клонированием в информатике понимают копирование логических или жёстких дисков целиком.

Клон на уровне аппаратуры 
В отношении аппаратных средств термин обычно означает полную или почти полную идентичность и наличие совместимости.

Клон может быть как легальным — созданным по документации оригинала и с разрешения владельца авторских прав, так и нелегальным — сделанным без ведома правообладателя, при этом часто используется реверс-инжиниринг.

Известные аппаратные клоны 
ЕС ЭВМ — клон System/360 и System/370 фирмы IBM — аппаратно (только на уровне интерфейса внешних устройств) и программно.
Dendy и другие неофициальные клоны NES
Клоны ZX Spectrum

Клон на программном уровне 

Термин часто применяется к компьютерным играм, эксплуатирующим идеи успешных и популярных предшественников, не внося принципиальных нововведений в игровой процесс. Игры-клоны не обладают совместимостью и внешне могут сильно различаться.

См. также 
 Ghost (программное обеспечение)

Компьютерные технологии
Компьютерная терминология